KS Vllaznia este un club de fotbal din Shkoder, Albania fondat în anul 1919.

Palmares 

 Kategoria superiore: 9
1945, 1946, 1972, 1974, 1978, 1983, 1992, 1998 și 2001. 

 Cupa Albaniai: 5
1965, 1972, 1979, 1981 și 1987

 Supercupa Albaniei: 2
1998 și 2001.

Jucători celebri 

  Vioresin Sinani
  Loro Boriçi
  Ramazan Rragami
  Sabah Bizi
  Medin Zhega
  Lutz Pfannenstiel

KS Vllaznia în Europa 
 TR = Tur preliminar
 R1 = Runda 1
 R2 = Runda 2

Referințe 
 Pagina KS Vllaznia la UEFA.com

Legături externe 

  Pagina oficială
  Pagina Neoficială
  Știri din fotbalul albanez
 Albania Sport

v
v